De 2. Bundesliga 1984/85 was het elfde seizoen van het tweede niveau in het Duits voetbal. De kampioen en vicekampioen promoveerden meteen, de nummer drie kon via een eindronde met de nummer zestien uit de Bundesliga nog promoveren.

Eindstand 

1 Kickers Offenbach kreeg twee strafpunten.

Topscorers

Play-offs

Statistieken

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 1984/85 uitkwamen in de 2. Bundesliga.

Zie ook
DFB-Pokal 1984/85

Duits competitievoetbal 1984/85
Seizoen 1984/85